Saint-Remy – comune dell'Alta Saona
Saint-Remy – comune del Vosgi